Lansdale ist 

der Familienname folgender Personen:
 Edward Lansdale (1908–1987), US-amerikanischer Offizier
 Joe R. Lansdale (* 1951), US-amerikanischer Schriftsteller

 Mark Lansdale (* 1953), britischer Psychologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lansdale (Pennsylvania)
 Lansdale (Virginia)